

Geografia

Canada
Denbigh – località dell'Ontario, parte della township Addington Highlands

Regno Unito
Denbigh – città del Galles
Denbigh – distretto della città di Milton Keynes (Buckinghamshire,  Inghilterra)
 Denbigh Terrace – via di Notting Hill (Londra)

Stati Uniti d'America
Denbigh – località del Dakota del Nord 
Denbigh – ex-località della Virginia

Trasporti
Denbigh – nave usata durante la guerra di secessione americana

Persone
Kenneth Denbigh - chimico britannico

Altro
Conte di Denbigh – titolo nobiliare